Бабурян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бабурян, Аветик Григорьевич — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Бабурян, Карен Зармайрович (1954—2011) — политический и государственный деятель непризнанной НКР.